Черомеи — кенийская фамилия. Известные носители:

 Черомеи, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Черомеи, Дэвид — кенийский бегун на средние дистанции.
 Черомеи, Лидия (род. 1977) — кенийская бегунья на средние и длинные дистанции.